Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BMW Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl německý čtvrtý nasazený hráč Philipp Kohlschreiber, který se probojoval opět do finále. V něm podlehl Tommymu Haasovi.

Soutěž dvouhry vyhrál třetí nasazený Němec Tommy Haas, který ve finále zdolal krajana a turnajovou čtyřku Philippa Kohlschreibera ve dvou sadách 6–3 a 7–6(7–3).

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazená měli volný los do druhého kola.
  Janko Tipsarević (čtvrtfinále)
  Marin Čilić (2. kolo)
  'Tommy Haas (vítěz)
  Philipp Kohlschreiber (finále)
  Alexandr Dolgopolov (čtvrtfinále)
  Florian Mayer (čtvrtfinále)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Jürgen Melzer (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2013
ATP World Tour 2013